ESC pode significar: 
Festival Eurovisão da Canção - Acrónimo em inglês que significa Eurovision Song Contest -  Festival Eurovisão da Canção
ESC - Caracter de controle do código ASCII: Escape - que pode iniciar uma sequência de caracteres de controle chamada "Sequência de Escape"
 ESC (estabilidade) - Electronic Stability Control, ou Controle Eletrônico de Estabilidade. Sistema eletrônico automotivo de auxílio na correção da trajetória de veículos em situações adversas. Também conhecido como ESP (Electronic Stability Program).
 ESC - Escola Superior Colonial
 ENPPI Sports Club, um clube de futebol do Egito.
 ESC -Controlador de velocidade eletrônico 

Desambiguações de siglas